Валерий Стенников:
 Стенников, Валерий Алексеевич (род. 1954) — российский энергетик, академик РАН (2022).
 Стенников, Валерий Глебович (род. 1958) — заслуженный тренер России по самбо.